Пернис (нем. Pernice) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Пернис, Герберт (1832—1875) — немецкий юрист.
 Пернис, Лотар Антон Альфред (1841—1901) — немецкий правовед.
 Пернис, Людвиг Вильгельм Антон (1799—1861) — немецкий юрист.